Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1978 war die achte Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im National Sports Centre in Rabat in Malta statt.
Weltmeister wurde der Waliser Cliff Wilson durch einen 11:5-Sieg im Finale gegen den Engländer Joe Johnson.

Modus 
Die 25 teilnehmenden Spieler wurden in drei Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe sowie ein Gruppendritter qualifizierten sich direkt für die Finalrunde. Die beiden anderen Gruppendritten ermittelten in einem Play-Off den letzten Teilnehmer der Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Play-Off

Finalrunde

Einzelnachweise 

1978
Snookerveranstaltung 1978
Sport (Rabat, Malta)
Billardturnier in Malta